Verwimp ist der Familienname folgender Personen:

 Alphonse Verwimp (1885–1964), belgischer Ordensgeistlicher und römisch-katholischer Bischof von Kisantu
 Timo Verwimp (* 1981), deutscher Basketballspieler